Freystett steht für:
 Freystett (Baden), ein Ort in Baden-Württemberg

Freystett ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Siehl-Freystett (1868–1919), deutscher Maler

Siehe auch:
 Freistett
 Freystedt
 Freistedt
 Freistetten
 Freistetter